Ptolemaios Lathyros ist der Beiname folgender Personen:

 Ptolemaios IX. († 80/81 v. Chr.), Pharao von Ägypten
 Ptolemaios XII. (115/107 v. Chr.–51 v. Chr.), Pharao von Ägypten